— шестой полноформатный студийный альбом Аюми Хамасаки, спродюсированный Максом Мацуурой и выпущенный 15 декабря 2004 года. В альбом были включены синглы , , . Он вышел в двух версиях: на CD и на DVD, также содержавщую музыкальные видеоклипы некоторых песен. Для рекламных целей был организован рекламный тур , продолжавшийся с января по апрель. В ходе этого тура, My Story вышел ещё в двух форматах, SACD и DVD Audio. Все песни были написаны самой Аюми Хамасаки, а для некоторых она также написала музыку (под псевдонимом «CREA»).

My Story держался на первых строчках хит-парада Oricon в течение нескольких недель, и, по данным на 2011 год, стал четырежды «платиновым» в Японии и трижды «платиновым» в мире. My Story — последним альбом Хамасаки, проданный более чем миллионом копий. Находится в числе 250 наиболее продаваемых альбомов в Японии всех времен.

Список композиций

My Story Classical 
24 марта 2005 года под лейблом Avex Trax был выпущен альбом My Story Classical, содержащий песни My Story в классической музыкальной обработке. Большая их часть была записана Оркестром Ламурё под руководством Ютаки Садо. В Японии было продано 81,700 тыс. копий My Story Classical. Он долгое время находился в десятке хит-парада Oricon, заняв 4 место.

Список композиций 
 «Wonderland»
 «Moments»
 «Happy Ending»
 «Game»
 «Hope or Pain»
 «Kaleidoscope»
 «Carols»
 «Walking Proud»
 «Catcher in the Light»
 «Honey»
 «Winding Road»
 [бонус] «A Song Is Born» (из альбома I Am…)

Примечания 

Альбомы Аюми Хамасаки
Альбомы Avex Group
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, выпущенные на DVD-Audio
Альбомы, выпущенные на SACD